WWW2 nell'ambito dei nomi a dominio è un dominio di terzo livello (o superiore) usato  per identificare server alternativi su cui risiedono siti clone o mirror  di un sito principale identificato dagli stessi domini di primo e secondo livello (es. www.esempio.org e www2.esempio.org). Con questa tecnica è possibile smistare una richiesta verso un server fisicamente differente, allo scopo di alleggerire il carico sul server principale ed ottimizzare gli accessi al sito secondo una tecnica di load balancing.

In molti casi, il reindirizzamento dal server principale a quello alternativo è automatico, ossia trasparente per l'utente finale, e può essere determinato da fattori di carico istantaneo o da altri criteri (per esempio, a seconda che l'user agent venga identificato come dispositivo portatile o fisso i contenuti possono essere distribuiti da un server piuttosto che da un altro).

A seconda dei livelli di carico o di altre esigenze tecniche, è possibile associare con la stessa tecnica allo stesso dominio più indirizzi-clone usando una numerazione di prefisso crescente del tipo www2.esempio.org, www3.esempio.org e così via.

Sistema dei nomi a dominio